Ондон-де-лас-Ньевес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 68,80 км². Население — 2 948 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Hondón de las Nieves 
 Índice Estadístico Municipal de Hondón de las Nieves
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Hondón de las Nieves en la Dirección General de Administración Local del Gobierno Valenciano
 Web dedicada a Hondón de las Nieves
 Artículo sobre Hondón de las Nieves

Муниципалитеты Аликанте